Gobovšek je lahko:
Gobovšek - potok, ki teče skozi Sostro pri Ljubljani, pritok Dobrunjščice
Gobovšek - potok v okolici Domžal, pritok Pšate
zaselek Krajnega Brda v občini Lukovica